Tiberti ist der Familienname folgender Personen:

 Gianluca Tiberti (* 1967), italienischer Weltmeister im Modernen Fünfkampf
 María Dhialma Tiberti (1953–1987), argentinische Schriftstellerin